Министр военно-морских сил США () — глава военно-морского министерства США, подчинён министру обороны, является гражданским лицом. Министр ВМС несёт ответственность за все вопросы, которые касаются повседневной деятельности военно-морских сил и корпуса морской пехоты США, а именно за приобретение и ревизию оборудования, набор, снабжение, обучение персонала, финансовую деятельность и связи с общественностью. Также в ведении министра находится постройка, обслуживание и ремонт военно-морских судов, авиации, инфраструктуры и материальной базы флота.

Министр ВМС был членом кабинета президента до 1947 года, когда военно-морские силы, армия и военно-воздушные силы вошли в структуру министерства обороны. Кандидат на должность министра ВМС выдвигается президентом и утверждается Сенатом.

Список министров

Континентальный конгресс 

(Пост военно-морского министра создан но оставался вакантным)

Исполнительное управление 1798–1947

Военное министерство (Министерство обороны) 1947-по настоящее время

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт военно-морского министерства США

ВМФ